Westfries Museum, instelling in Hoorn, Noord-Holland
 Workflow management, organisatiemethode in bedrijven
 Warszawska Fabryka Motocykli, historische Poolse producent van motorfietsen
 Vrouwelijk FIDE-meester (Women FIDE Master), graad van wereldschaakbond
 World Federalist Movement, wereldwijde vereniging
Radio WFM, lokale radio voor regio Herentals en Westerlo (België)